Kenji Yamamoto, compositore giapponese nato nel 1958 ed autore di colonne sonore per Dragon Ball Kai e per alcuni videogiochi di Dragon Ball
Kenji Yamamoto, compositore giapponese nato nel 1964 ed autore di colonne sonore per videogiochi Nintendo
Kenji Yamamoto, calciatore giapponese nato nel 1965